Mandränke (auch Mandrenke, Grote Mandränke, ‚Großes Ertrinken‘) steht für:
 Erste Marcellusflut, 1219
 Zweite Marcellusflut, Erste Mandränke, 1362 
 Burchardiflut, Zweite Mandränke, 1634